W Polsce 
 Goryń – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Goryń – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Goryń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia 
 Goryń – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice
 Goryń – gromada

 Zobacz też
 Horyń